Toponímia:
 Santa Maria de Riquer, llogaret del municipi nord-català de Catllà 
 Riquer Alt, caseriu al municipi d'Alcoi 
 Riquer Baix, caseriu al municipi d'Alcoi 
 Riu Riquer, curs d'aigua a l'Alcoià, vegeu riu Serpis
 Restes arqueològiques del Salt del riu Riquer
 Serra del Riquer, accident geogràfic entre els municipis de Monistrol de Calders, Mura i Talamanca
 Biografies:
 Alexandre de Riquer i Ynglada (1856-1920), intel·lectual i artista català, comte de Casa Dávalos
 Antoni Riquer (? - 1492), catedràtic, advocat i síndic a Corts
 Bertran Riquer (segle XIII - 1320), arquitecte gòtic, autor de la capella de Santa Àgata del Palau Reial Major de Barcelona
 Borja de Riquer i Permanyer (1945), catedràtic d'Història Contemporània a la UAB
 Francesc Riquer i Bastero (? - 1409), franciscà, bisbe de Monreale, Osca, Vic i Sogorb-Albarrassí
 Francesc de Borja de Riquer i de Ros (1768-1849), marquès de Benavent
 Josep Maria de Riquer i Palau (1897- 1978), escriptor i dibuixant 
 Martí de Riquer i de Comelles (1820-1888), militar carlí, marquès de Benavent i comte de Casa Dávalos
 Martí de Riquer i Morera (1914-2013), escriptor i filòleg català, comte de Casa Dávalos